Andrea Barbiani – pittore italiano
 Giovanni Battista Barbiani – pittore italiano
 Remo Barbiani – ex calciatore italiano